Variante – in fonologia, possibile realizzazione fonetica di un fonema
Variante – in linguistica, forma alternativa di un idioma
Variante – in filologia, ogni lezione tràdita diversa da quella pubblicata in un'edizione critica
Variante (passante o bypass) – tratto di strada che costituisce un'alternativa ad un tratto di strada già esistente
Variante – manga ideato da Iqura Sugimoto
Variante – creatura della saga di Shannara